Этике́т () — слово французского происхождения.

 Этикет — нормы и правила поведения людей в обществе:
 аристократический — в так называемом высшем обществе;
 воинский — среди военных;
 деловой — в сфере бизнеса и деловых контактов;
 дипломатический — в международных отношениях;
 европейский — в Европе;
 исламский — предписываемый нормами шариата;
 придворный, или дворцовый, — в придворной жизни королевского дворца;
 речевой — правила речевого поведения;
 североамериканский — в США;
 сетевой — в интернете.
 Этикет — в России XIX века (в XX веке употреблялось редко, преимущественно в специальной литературе): этикетка, торговое или фабричное клеймо, знак фирмы на товарах, удостоверявший их происхождение; подделка этикета составляла уголовное преступление.